Rosca steht für:

 Rosca (Einheit), ein in verschiedenen Regionen Dalmatiens verwendetes Längenmaß

Rosca ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Rosca (* 1997), US-amerikanische Tennisspielerin
 Monika Rosca (* 1961), polnische Pianistin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Roșca
 ROSCA, rotating savings and credit association